Vernate kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Vernate, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano,

Schweiz 

 Vernate, Ticino, kommun,